Buxton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Buxton, New South Wales, New South Wales, Wollondilly,

Seychellerna 

 Mont Buxton, distrikt,

Storbritannien 

 Buxton, ort, England, Derbyshire, 
 Buxton, Norfolk - en ort i Norfolk, England

USA 

 Buxton, North Carolina, ort, Dare County, 
 Buxton, Maine, ort, York County, 
 Buxton, North Dakota, ort, Traill County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar